Szerokość pasma (przepustowość) – w telekomunikacji, szerokość zakresu (bądź zasięgu) częstotliwości, który jest wykorzystywany przez nadawane lub odbierane sygnały w danym medium transmisyjnym. Szerokość pasma jest wyrażana w różnicy pomiędzy najwyższą a najniższą częstotliwością składnika transmitowanego sygnału. Odkąd częstotliwość sygnału jest mierzona w hercach (Hz), dana przepustowość jest różnicą pomiędzy najwyższą a najniższą częstotliwością wykorzystywaną przez sygnał w ciągłym zakresie częstotliwości.

Przykładowo, charakterystyczny sygnał głosu na linii telefonicznej wykorzystuje pasmo (szerokość pasma) około trzech kiloherców (3 kHz), a telewizja analogowa nadaje sygnał wideo o przepustowości sześciu megaherców (6 MHz), czyli w ok. 2.000 razy szerszym zakresie niż wspomniany sygnał głosu.

W sieciach komputerowych, szerokość pasma jest miarą maksymalnej (teoretycznej) ilości informacji, które można przesłać siecią w danej jednostce czasu (którą zwykle jest sekunda), natomiast przepustowość oznacza rzeczywistą szerokość pasma mierzoną o określonej porze dnia przy użyciu określonych tras sieciowych i podczas transmisji siecią określonych zbiorów danych.

Określenie „przepustowość” bywa również stosowane jako synonim maksymalnej szybkości transferu danych – największej ilość danych, które mogą być przeniesione z jednego punktu do drugiego w danym czasie (najczęściej określonym w sekundach). Ta wartość jest wyrażana zazwyczaj w bitach na sekundę (jednostka bps lub b/s), rzadko w bajtach na sekundę (jednostka Bps lub B/s), a dawniej w bodach.

Przykładowo, modem na linii analogowej PSTN o szerokości pasma 64.000 bps pozwala na pracę z maksymalną szybkością transferu danych 57.600 bps, więc ma podwójną przepustowość modemu, który pracuje z szybkością 28.800 bps. Generalnie, sens wysokiej przepustowości jest jeden – aby móc przesyłać wystarczającą ilość informacji i zachować ciągłość transmisji.

Zobacz też 
 przepustowość
 przepływność
 pasmo przenoszenia

Przypisy 

Elektronika